Höhenbach steht für folgende Gewässer:
 Höhenbach (Lech), ein linker Zufluss des Lechs in Tirol
 Höhenbach (Frankfurt am Main)
 Höhenbach (Reichenbach), künstlicher Seitenarm des Reichenbach (Liederbach) im Taunus
 Höhenbach (Schwarzach) im Thanngraben bei Schwarzenbruck, rechter Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) bei Ochenbruck, Gemeinde Schwarzenbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
Hönbach
Hohenbach
Hohnbach